Sonos steht für:
 Sonos (Verband), ein Schweizer Dachverband für Gehörlosen- und Hörgeschädigten-Organisationen.
 Sonos (Unternehmen), ein amerikanischer Hersteller für drahtlose Lautsprecher.